Belle Vista ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belle Vista (Alabama), im Talladega County
 Belle Vista (Florida), im Hillsborough County
 Belle Vista (Georgia), im Glynn County

Siehe auch:
 Bella Vista